

Persone 
 Kiko Yokota – ginnasta ritmica giapponese
 Mahito Yokota – compositore giapponese
 Masato Yokota – corridore giapponese
 Megumi Yokota – vittima di un rapimento giapponese
 Shigeaki Yokota – giocatore di go giapponese
 Susumu Yokota – musicista giapponese
 Tadayoshi Yokota – ex pallavolista e allenatore di pallavolo giapponese

Altro 
 Yokota Shōkai – casa di produzione cinematografica giapponese
 Yokota Air Base – base aerea della United States Air Force
 6656 Yokota – asteroide della fascia principale